Анвиль () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Базель-Ланд.

Входит в состав округа Зиссах. Население составляет 567 человек (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 2841.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница